Алекса́ндр Соловьёв: 
 
 Соловьёв, Александр Анатольевич (1947—2021) — геофизик, член-корреспондент РАН.
 
 Соловьёв, Александр Владиславович (род. 1978) — дирижёр, музыкально-общественный деятель.
 Соловьёв, Александр Дмитриевич (1927—2001) — советский математик.
 
 Соловьёв, Александр Константинович (1846—1879) — русский революционер-народник.
 Соловьёв, Александр Михайлович (1886—1966) — русский и советский художник, мемуарист.
 Соловьёв, Александр Никитич (?—1901) — генерал-лейтенант.
 
 
 Соловьёв, Александр Петрович (1856—1911) — русский музыкант, гитарист, педагог.
 Соловьёв, Александр Титович (1853—1918) — общественный и политический деятель консервативной направленности.
 Соловьёв, Александр Юрьевич (род. 1987) — общественный деятель, председатель движения «Открытая Россия».
 Соловьёв, Александр (род. 1988) — латвийский футболист.